

Салфер-Спрінгс — місто в окрузі Бентон, штат Арканзас
 Салфер-Спрінгс — місто, штат Індіана
 Салфер-Спрінгс — місто, штат Техас
 Салфер-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Джефферсон, штат Арканзас
 Салфер-Спрінгс — переписна місцевість, штат Огайо